П'ята — опукла частина тіла на задній стороні ступні.
 Ахіллесова п'ята — єдине вразливе місце грецького героя Ахіллеса. В переносному значенні — слабке, вразливе місце в людини

 П'ятка — село в Чуднівському районі Житомирської області України
 П'ятка — річка в Мурманській області Росії

Також 
 Пятка Віктор Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер орденів «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів.

Примітки